Бригантина — обладунок з металевих пластин, попередниця лат.
 Бригантина — тип вітрильного корабля.
 «Бригантина» — міжнародний кінофестиваль у Бердянську, Україна.